Rifugio Damiano Marinelli – nel Massiccio del Monte Rosa
 Rifugio Marinelli Bombardieri – nel Massiccio del Bernina
 Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli – nelle Alpi Carniche